Dans l'univers de fiction de Star Trek, les réplicateurs et les synthétiseurs de nourriture sont des convertisseurs énergie/matière capable de matérialiser n'importe quel objet dont la structure a été pré-enregistrée dans leur base de données, dérivés de la technologie de la téléportation. 

Les synthétiseurs de nourriture sont aussi capable de dématérialiser un objet et de le stocker dans une mémoire tampon.

Malgré leur degré de sophistication, les synthétiseurs de nourriture sont incapables de reproduire toutes les petites nuances aléatoires qui caractérisent les produits naturels, et ceux-ci conservent une grande valeur.

Les réplicateurs dit « industriels » sont des réplicateurs de grandes capacités. Un réplicateur peut être reconfiguré pour faire office de plate-forme de téléportation.

Voir aussi

Lien externe 
 

Technologie de Star Trek